Příjmení Sims nosí více významných osobností:

 Charles Sims (1937–2017), americký matematik
 Christopher A. Sims (* 1942), americký ekonom, nositel Nobelovy ceny
 Zoot Sims (1925–1985), americký jazzový saxofonista

Externí odkazy